Transición (spanisch „Übergang“) bezeichnet den Wechsel politischer Systeme in folgenden Zusammenhängen:

 Transition in Spanien, Übergangsphase vom Franquismus zu einer parlamentarischen Monarchie
 Transition in Chile, Wechsel des politischen Systems in Chile